На овој листи су клубови светских првака ФИФА, односно победници Интерконтиненталног купа и / или Светског купа у клубовима ФИФА.

Победници

Референце

Види још 
 Интерконтинентални куп (фудбал)
 Светско клупско првенство у фудбалу

Спољашње везе 

 Интерконтинентални куп на rsssf.com
 Светско клупско првенство ФИФА 

Бивша УЕФА клупска такмичења
Бивша КОНМЕБОЛ клупска такмичења
Фудбалска светска првенства
Међународна фудбалска клупска такмичења
Светско клупско првенству у фудбалу